Катуна — греческий топоним. Может означать:

 Катуна (Этолия и Акарнания) — деревня в общине Актион-Воница.
  — деревня в общине Лефкас.